Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1957 - cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Nowozelandczyk Barry Briggs.

Eliminacje europejskie

Skandynawia

Kwalifikacja szwedzka

Sztokholm (1) 
 10 maja 1957 r. (piątek),  Sztokholm

Awans: 6 do kwalifikacji skandynawskiej

Vetlanda (2) 
 12 maja 1957 r. (niedziela),  Vetlanda

Awans: 6 do kwalifikacji skandynawskiej
Uwaga! Ove Fundin w Finale Światowym bez eliminacji jako zeszłoroczny mistrz świata
Uwaga! Joel Jansson i Birger Forsberg dostali od federacji SVEMO dziką kartę dla kwalifikacji kontynentalnych

Kwalifikacja skandynawska

Oslo (1) 
 24 maja 1957 r. (piątek),  Oslo

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego
Uwaga! Sune Karlsson zastąpił Göte'a Nordina
Tabela 11-16 → brak danych

Lahti (2) 
 26 maja 1957 r. (niedziela),  Lahti

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego
Uwaga! Bert Lindarw zastąpił Pera Tage'a Svenssona

Finał Skandynawski 
 7 czerwca 1957 r. (piątek),  Oslo

Awans: 8+1 do Finału Europejskiego
Uwaga! Olle Andersson IV i Arne Pander zastąpili Bertila Carlssona II i Olle'a Segerströma

Eliminacje kontynentalne

Półfinały

Abensberg (1) 
 26 maja 1957 r. (niedziela),  Abensberg

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Tabela 11, 13-16 → brak danych

Warszawa (2) 
 26 maja 1957 r. (niedziela),  Warszawa

Awans: 7 + Erich Sildo z Austrii

Finał Kontynentalny 
 23 czerwca 1957 r. (niedziela),  Wiedeń

Awans: 8 do Finału Europejskiego
Uwaga! Jaroslav Volf zastąpił Andrzeja Krzesińskiego

Finał Europejski 
 7 lipca 1957 r. (niedziela),  Växjö

Awans: 5+1 do Finału Światowego

Eliminacje brytyjskie

Półfinały

Manchester - Belle Vue (1) 
 24 sierpnia 1957 r. (sobota),  Manchester

Awans: 5 do Finału Światowego

Coventry (2) 
 24 sierpnia 1957 r. (sobota),  Coventry

Awans: 5+1 do Finału Światowego

Finał Światowy 
 21 września 1957 r. (niedziela),  Londyn - Stadion Wembley

Uwaga! Dan Forsberg zastąpił Olle'a Nygrena

1957
1957 w sporcie żużlowym